Юрчевич () — хорватське прізвище.

Відомі носії:

 Лана Юрчевич (1984) — співачка
 Никола Юрчевич (1966) — футболіст і тренер

Хорватські прізвища